Салонга (національний парк), Національний парк Салонга (фр. Parc national de la Salonga) в провінціях Екваторіальній, Бандунду та Західне Касаї Демократичної Республіки Конго.
 Леа Салонга (англ. Lea Salonga, 22 лютого 1971 року, Анхелес, Пампанга, Філіппіни) — філіппінська співачка і акторка, володарка премії Лоуренса Олів'є.